Заре́чье — село в Киржачском районе Владимирской области России. Входит в состав Филипповского сельского поселения.

География 
Село расположено на крайнем западе области, на левом берегу реки Шерны. По реке проходит граница с Московской областью. Находится в 23 км к юго-западу от Киржача, в 110 км к западу от Владимира, в 18 км к северо-востоку от Ногинска и в 54 км от МКАД. Ближайший населённый пункт к МКАД, расположенный за пределами Московской области. Село окружено заливными лугами.

История 
Впервые упоминается в XVII веке. В XIX веке было крупным центром шелкоткачества и плотницкого дела.

В XIX веке — начале XX века село входило в состав Филипповской волости Покровского уезда Владимирской губернии.

С 1870 года здесь располагалось шёлково-красильное заведение крестьянина Павла Семёновича Мешкова. По данным за 1900 год в заведении работало 6 рабочих.

Шёлково-ткацкие фабрики:
 крестьянина Андрея Дмитриевича Саляина. Открыта в 1895 году. По данным на 1900 год на фабрике работало 9 рабочих;
 крестьянина Егора Тихоновича Яшухина. Открыта в 1865 году. По данным на 1900 год на фабрике работало 80 рабочих;
 крестьянина Петра Егоровича Барышева. Открыта в 1890 году. По данным на 1900 год на фабрике работало 11 рабочих;
 крестьянина Василия Семёновича Барабошкина. Открыта в 1870 году. По данным на 1900 год на фабрике работало 50 рабочих;
 крестьянина Фёдора Васильевича Жукова. Открыта в 1840 году. По данным на 1900 год на фабрике работало 27 рабочих;
 крестьянина Михаила Анисимовича Давыдова. Открыта в 1870 году. По данным на 1900 год на фабрике работало 26 рабочих;
 крестьянина Алексея Александровича Барашкова. Открыта в 1888 году. По данным на 1900 год на фабрике работало 58 рабочих;
 крестьянина Тимофея Александровича Барашкова. Открыта в 1870 году. По данным на 1900 год на фабрике работало 16 рабочих;
 крестьянина Алексея Егоровича Думнова. Открыта в 1870 году. По данным на 1900 год на фабрике работало 88 рабочих. В начале 2000-х годов дом фабрикантов Думновых был отреставрирован потомками и там был открыт музей. В 2009 году дом сгорел, но позже восстановлен. 
 крестьянина Якова Филипповича Циркова. Открыта в 1883 году. По данным на 1900 год на фабрике работало 16 рабочих;
 крестьянина Кира Никитича Березина. Открыта в 1870 году. По данным на 1900 год на фабрике работало 6 рабочих;
 крестьянина Ивана Никитича Кондрашина. Открыта в 1880 году. По данным на 1900 год на фабрике работало 7 рабочих;

Население

Достопримечательности 

Поблизости сохраняется целый комплекс археологических памятников: три неолитических поселения (III-II тыс. до н. э.), две стоянки бронзового века (II тыс. до н. э.) и древнерусское селище (XII-XIII вв).

В настоящее время в селе сохранился храм Казанской иконы Божией Матери постройки 1881-1889 годов.

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия Виртуальный город Владимир». 
 Документ проекта корректировки генерального плана муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района 
 Заречье в Интернет-энциклопедии «Виртуальный город Владимир».
 

Населённые пункты Киржачского района
Населённые пункты Покровского уезда